Quezon bezeichnet:
 eine philippinische Provinz; siehe Quezon
 ein Vorort von Manila, Philippinen; siehe Quezon City
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Bukidnon; siehe Quezon (Bukidnon)
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Isabela; siehe Quezon (Isabela)
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Nueva Ecija; siehe Quezon (Nueva Ecija)
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Nueva Vizcaya; siehe Quezon (Nueva Vizcaya)
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Palawan; siehe Quezon (Palawan)
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Quezon; siehe Quezon (Quezon)
 Manuel Quezon, erster Staatspräsident der Philippinen